Сьредзький повіт Великопольського воєводства Польщі
 Сьредзький повіт Нижньосілезького воєводства Польщі